The Lost Interview Tapes Featuring Jim Morrison Volume Two: The Circus Magazine Interview är en intervju med Jim Morrison för amerikanska rocktidningen Circus Magazine gjord av Salli Stevenson, utgivet februari 2002.

Spårlista
About Absolutely Live 3:06
Why The Lack Of Practice? 1:06
Do You Have A Great Big Ego? 1:03
How Do You Feel About Being Called The Lizard King? 2:37
Do You Believe In Reincarnation? 0:22
What Is Your Primary Belief? 0:22
What Kind Of Films Did You Make At UCLA? 0:57
What Grade Did They Give You? 1:11
The Idea For Theatrecality In Rock 1:13
What Was Your State Of Mind In Miami? 0:53
Jim: I Had A Trial 0:47
What Did You Do That Evening? 1:51
People Say The Doors Have Declined 1:21
Pop Idols And Rock Stars 0:48
Jim: A Hero Is Someone Who Rebels Against The Facts Of Existence 0:53
What Do You Think Of Yourself As A Human Being? 0:35
If You Had To Do The Whole Thing Over What Would You Have Done? 1:20
What Do You Plan To Do In The Future? 0:42
How Is Your Book Doing? 0:33
With The Deaths Of Jimi And Janis, Why Do You Think They Burned Themselves Out? 1:43
How Do You Think You'll Die? 1:00
What About The State Of America? 1:04
What Is The Climate Of America In Your Opinion? 1:09
If You Spend Eight Months In Jail, What's Going To Happen To The Group? 0:52
Has It Definitely Been Decided That You're Going To Jail? 3:02
What Was The Isle Of Wight Concert Like? 2:04
The Trial, Were You Scared? 4:58
What About The Police? 1:34
Have You Ever Been Hassled On The Road By The Police? 1:19
I Didn't Know You Have A Sister 0:16
How Did Your Fame Affect Your Family? 0:34
Have Your Earlier Visualizations For The Group Become A Realization? 1:15
Restart The Cassette Machine 0:36
Jim: I Like Interviews 2:53
The Stooges And Other Groups 2:24
Jim: About Love 0:57
Jim: John Got Married Sunday 0:58
Jim: The Group's At A Critical Point 0:27
Jim: About Interviews 5:42
Have You Seen The Company Theatre Play? 0:49
How Do You Feel About Plays Written About You? 0:50

Total speltid 58:06

Doors, the